Jiménez kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Jiménez kommun, Argentina, Santiago del Estero,

Costa Rica 

 Jiménez, Costa Rica, Limón,

Mexiko 

 Jiménez kommun, Tamaulipas, 
 Santander Jiménez, ort, Tamaulipas, 
 Jiménez kommun, Coahuila, 
 Jiménez, Coahuila, 
 Jiménez kommun, Chihuahua, 
 José Mariano Jiménez, 
 Jiménez kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Jiménez, Chihuahua, ort i Meoqui i Chihuahua, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar